Сан-Лукас () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название San Lucas дано в честь Святого Луки.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,1 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Лагуна-дель-Кармен, находится на высоте 1448 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Синакантаном, на севере и востоке с Сан-Кристобаль-де-лас-Касасом, на юге с Тотолапой и Чьяпильей, и на западе с Акалой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 8 мая 1935 года, по данным 2020 года в его состав входит 8 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 71,4 % ;
 промышленность и строительство — 10,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 17,2 %;
 безработные — 0,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,5 %;
 водоснабжение: 45,2 %;
 водоотведение: 96,6 %.

Туризм 
В муниципалитете можно побывать в пещерах Бестуко и Бурагиц, а также насладиться красотами реки Фрио.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса